Вила-ду-Конди:

 Вила-ду-Конди — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Порту.
 Вила-ду-Конди — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Порту.